489 км, 489-й киломе́тр — топоним в пост-России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 925557.
 489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 010816.
 489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066667.
 489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 302263.